Acord ist der Familienname folgender Personen:
 Art Acord (1890–1931), US-amerikanischer Stummfilm-Schauspieler und Rodeo-Champion
 David Acord, Tontechniker und Synchronsprecher
 Lance Acord (* 1964), US-amerikanischer Kameramann

Acord ist Namensbestandteil folgender Fließgewässer:
 Acord Fork, Fluss im US-Bundesstaat Utah
 Left Fork Acord Branch, Fluss im US-Bundesstaat West Virginia

Siehe auch:
 Accord